Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Moscow, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Gretchen Magers che ha battuto in finale Nataša Zvereva 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Pam Shriver (secondo turno)
 Nataša Zvereva (finale)
 Gretchen Magers (campionessa)
 Leila Meskhi (secondo turno)

 Larisa Neiland (semifinali)
 Betsy Nagelsen (primo turno)
 Kathy Rinaldi (primo turno)
 Jo-Anne Faull (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1989